

Miejscowości i gminy 
 Mera – miasto w Ekwadorze, w prowincji Pastaza
 Mera – kanton w Ekwadorze, w prowincji Pastaza
 Mera – wieś w Rumunii, w okręgu Kluż, w gminie Baciu
 Mera – gmina w Rumunii, w okręgu Vrancea
 Mera – wieś w Rumunii, w okręgu Vrancea, w gminie Mera
 Méra – wieś i gmina w północno-wschodniej części Węgier

Komputery i Kalkulatory 
 Mera 203B – jeden z pierwszych polskich kalkulatorów do obliczeń naukowo-technicznych
 Mera 217 – polski minikomputer produkowany w latach siedemdziesiątych w Zakładach Urządzeń Komputerowych MERA-ELZAB
 Mera 300 – polski minikomputer
 Mera 400 – polski minikomputer
 MERA-60 – system mikrokomputerowy
 MERA-80 – system mikrokomputerowy przeznaczony do budowy systemów czasu rzeczywistego i kontrolno-pomiarowego
 Mera 9425 – kasetowa pamięć dyskowa
 MERA 7900 – rodzina terminali komputerowych
 MERA 7953 Z – terminal komputerowy

Inne 
 Mera – zjednoczenie skupiające zakłady o profilu produkcyjnym automatyka i pomiary
 Mera – (Maira w Szwajcarii) rzeka w Szwajcarii i we Włoszech

Zobacz też 
 Mera-Elwro – Wrocławskie Zakłady Elektroniczne
 M'era Luna – muzyczny festiwal mający swoją siedzibę w niemieckim Hildesheim